Sydney, de hoofdstad van de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales in Australië.
 Sydney (LGA), het lokaal bestuurlijk gebied dat het centrum van de Australische stad Sydney omvat.